1911 — одна́ ты́сяча девятьсо́т оди́ннадцать — может означать:

 1911 — натуральное число между 1910 и 1912.
 1911 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1911 — эмиссионная туманность с рассеянным скоплением в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1911 год в литературе

В искусстве 
 1911 год в кино
 1911 год в театре

В музыке 
 1911 год в музыке

В науке 
 1911 год в науке

На транспорте 
 1911 год в истории общественного транспорта